Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – dicastero del Governo Italiano
Mims – census-designated place della Contea di Brevard, Florida (Stati Uniti d'America)
Mims – rapper statunitense